Луций Гелий Публикола (Lucius Gellius Publicola) e име на римските политици:

 Луций Гелий Публикола (консул 72 пр.н.е.)
 Луций Гелий Публикола (консул 36 пр.н.е.)